Francisco Fernandes (dicionarista) — filólogo, jornalista e professor brasileiro 
Francisco Fernandes (jogador de rugby) — português 

Desambiguações de antropônimos